Um ein Weib – film del 1915 diretto da Carl Schönfeld
Um ein Weib – film del 1918 diretto da Ernst Marischka e Hubert Marischka